Ruské příjmení Rožděstvenskij () nosí více osobností:

 Gennadij Nikolajevič Rožděstvenskij (1931–2018), sovětský a ruský dirigent, klavírista, hudební skladatel, pedagog
 Valerij Rožděstvenskij (1939–2011),  sovětský kosmonaut

podobné příjmení
 Zinovij Petrovič Rožestvenskij (1848–1909), ruský viceadmirál

Ruská příjmení